Musala, s’écrit aussi Moussala, est :
 le Musala, ou Moussala, un ensemble de sommets en Bulgarie, qui constitue le point culminant des Balkans ;
 Musala, une île d'Indonésie au large de la côte occidentale du nord de Sumatra ;
 le musalla, un lieu de culte musulman.

Voir aussi 
 Moussala, village du Mali

Patronyme 

 Moussala, L'un des frères Moussala, photographe franco-congolais et conseiller en communication stratégique
 Moussala, L'autre des frères Moussala, journaliste et auteur congolais